Верх-Обский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Верх-Обский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2633 человека, в том числе 1215 мужчин и 1418 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2609 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 9 населённых пунктов:
 посёлок Верх-Обский,
 село Иконниково,
 село Катунское,
 посёлок Кирпичный,
 посёлок Красный Маяк,
 посёлок Маточный,
 посёлок Молочный,
 посёлок Нефтебаза,
 посёлок Усть-Катунь.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края